Си́нява — синій колір чого-небудь (неба, моря), серпанок, сутінки. Синюватий відтінок шкіри.

Україна 
Села:
 Синява — Житомирська область, Житомирський район
 Синява — Київська область, Білоцерківський район
 Синява — Тернопільська область, Збаразький район

Річки:
 Синява — річка в Житомирській області, ліва притока Лісової

Польща 
 Синя́ва або Сенява — місто в Польщі
 Синя́ва () — село в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Сенява
 Стара Синява